Ковровский автобус — система автобусного пассажирского городского транспорта в городе Коврове.

История 
Первые автобусы в Коврове появились ещё до начала Великой Отечественной войны — в 1935 году, став подарком к 50-тысячной отметке населенности в городе. Георгию Семеновичу Шпагину — известному конструктору-оружейнику — удалось добиться выделения одного автобуса. Во втором квартале 1936 года получен второй автобус. Кроме типичных ЛиАЗ-677, на городских линиях работали вместительные одиночные и сочлененные Икарусы, а на пригород выходили машины Львовского завода и ПАЗики.

До пуска троллейбусов в Коврове существовало восемь самостоятельных автобусных маршрутов.

В феврале 2012 года маршрутная автобусная система города была полностью обновлена: исчезла старая нумерация (например, маршрут 4-6), появились новые маршруты, благодаря которым были охвачены новые улицы города, где прежде отсутствовал общественный транспорт.

Междугородние маршруты 
С Ковровского автовокзала регулярно отправляются автобусы в различные города Владимирской области и России. Из Коврова можно доехать до городов: Владимир, Камешково, Вязники, Гусь-Хрустальный, Иваново, Кострома, Москва, Муром, Нижний Новгород, Судогда, Суздаль, Чебоксары и другие.

Ковровский автовокзал находится в здании железнодорожного вокзала города Коврова (по адресу Октябрьская ул., д. 10)

Ссылки 
 http://glac.ru/static/kovrov.html 
 Первый автобус на улицах Коврова, фотография 1935 года.

Примечания 

Транспорт Коврова
Автобусные системы России